E312  peut désigner :
 E312, numéro E du gallate de dodécyle, un additif alimentaire ;
 Route européenne 312 reliant Flessingue à Eindhoven aux Pays-Bas.